Quad steht für:
 Quad, ein vierrädriges, leichtes Fahrzeug
 Quadantenne, ein Antennentyp
 Quad (Einheit), eine angloamerikanische Maßeinheit für Energie
 eine typographische Maßeinheit, siehe Geviert (Typografie)
 Quad Electroacoustics, britischer Audiotechnikhersteller
 Quadrilateral Security Dialogue, auch: Quad-Gruppe; informeller strategischer Dialog zwischen Australien, Indien, Japan und USA

Quad ist der Familienname folgender Personen:
 Matthias Quad (1557–1613), historisch-geographischer Schriftsteller und Kupferstecher

Siehe auch:

 Quadt (Begriffsklärung)
 Quadtree
 Quadword
 Quat